Meditação, conjunto de várias práticas em que os praticantes treinam sua mente ou auto-induzirem um modo de consciência para realizar algum benefício.

Literatura
 Meditações - por Marco Aurélio, imperador romano 161-180, sobre filosofia estoica
 Meditações sobre Filosofia Primeira - tratado filosófico de René Descartes de 1641
 Meditation (tradução: meditação), mais tarde publicado como Passage Meditation, um livro de 1978 escrito por Eknath Easwaran.

Música 
 Meditação (canção) - composta por Antonio Carlos Jobim e Newton Mendonça, gravada em 1967 por Frank Sinatra em álbum com a participação de Tom Jobim

Outros 
 Meditation (tradução: meditação), uma pintura de 1885 de William-Adolphe Bouguereau

Desambiguação